Implantát může být:

přirozený nebo umělý orgán nebo tkáň vložený do těla živočicha nebo člověka 
 implantát (medicína) – náhrada orgánu nebo tkáně
 zubní implantát
 mikročip (implantát) – pro monitoring
 kyberimplantát – ve sci-fi literatuře umělý předmět vložený do živého organismu vylepšující schopnosti živého tvora
 kochleární implantát – sluch obnovující implantát přímo do hlemýždě vnitřního ucha, vkládaný pro rozdělení jeho kosti.
 implantát (botanika), roub, štěp, očko (botanika) – v botanice část pletiva připojeného na jiné pletivo – 
 implantát (scientologie) – pojem ze scientologie

Související články 
 implantace